Максимовка () — село, Максимовский сельский совет, Збаражский район, Тернопольская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6122486401. Население по переписи 2001 года составляло 859 человек, в 2020 году составляет 1023 человека.

Является административным центром Максимовского сельского совета.

Географическое положение 
Село находится на расстоянии в 1 км от сёл Горы-Стрыевецкие и Чагари-Збаражские.
Через село проходит железная дорога, станция Максимовка-Тернопольская.

История 
 1892 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Клуб.
 Больница.

Примечания 

Населённые пункты Збаражского района